After Hours () — студийный альбом ирландского гитариста и певца Гэри Мура, изданный 10 марта 1992 года.

После напряжённого тура в 1990 году Мур записывает альбом «After Hours», который также как и его предшественник был выдержан в стилистике блюз-рока, но с большим влиянием соула и с добавлением духовой секции, игравшей в стилистике соул. Несмотря на то, что альбом получился очень похожим на «Still Got The Blues», его успех был скромнее.

В After Hours вошли как оригинальные песни Мура, так и известные блюзовые стандарты. В записи приняла участие мемфисская группа The Memphis Horns, а также приглашённые музыканты: Би Би Кинг («Since I Met You Baby») и Альберт Коллинз («The Blues Is Alright»). Альбом достиг 1-го места в хит-парадах Швейцарии и Швеции, а также 2-го места — в Германии и Норвегии. В целом он получил одобрительные отзывы. Рецензент Allmusic Дэвид Джензен назвал After Hours «столь же впечатляющим», как и Still Got the Blues.

Список композиций 
Автор песен Гэри Мур, кроме отмеченного особо.

Personnel 
 Гэри Мур — гитара, вокал
 Уилл Ли, Боб Дейсли, Энди Пайл, Джонни Б. Гайдон — бас-гитара
 Грэм Уокер, Антон Фиг — ударные
 Томми Эйр — клавишные
 Мартин Дровер — труба
 Фрэнк Мид, Ник Пентелоу, Ник Пейн — саксофон
 Эндрю Лав, Уэйн Джексон — The Memphis Horns
 Кэрол Кеньон, Линда Тейлор — вокал
 Ричард Морган — гобой

 Би Би Кинг — вокал и гитара в песне «Since I Met You Baby»
 Альберт Коллинз — вокал и гитара в «The Blues is Alright», гитара в «Once in a Blue Mood»

Примечания

Ссылки 
 База данных Discogs

Альбомы 1992 года
Альбомы Гэри Мура